Eurogate steht für:
 Eurogate GmbH & Co. KGaA, ein Unternehmen für Container und Logistik
 Eurogate Duisburg, Bauprojekt im Duisburger Innenhafen
 Eurogate Zürich, Bauprojekt am Zürcher Hauptbahnhof, siehe Europaallee Zürich
Aspanggründe-Eurogate, Stadtentwicklungsgebiet am ehemaligen Wiener Aspangbahnhof